Leinstraße 33 steht für:

 Leinstraße 33 (Hannover), 1957 errichtetes Geschäftshaus schräg gegenüber dem Leineschloss
 Leinstraße 33 (Neustadt am Rübenberge), denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Neustadt am Rübenberge